Rambler kan syfta på:
 Rambler (cigarettmärke)
 Rambler (bilmärke)